Scharnov ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Jacob Scharnov (1668–1715), deutscher Theologe, Diakon an St. Nikolai in Jüterbog
 Zacharias Scharnov (vor 1694), brandenburgischer Kammergerichtsadvokat, Respondent und Praeses in Wittenberg 

Siehe auch
 Scharnow